Kırıkkale kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Meloúseia (ort), en ort på norra Cypern som heter Kırıkkale på turkiska, <

Turkiet 

 Kırıkkale (stad), 
 Kırıkkale (provins), provins, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar